My Best Friend's Girl – singolo dei The Cars del 1978
 La ragazza del mio migliore amico (My Best Friend's Girl) – film del 2008 diretto da Howard Deutch
 My Best Friend's Girl – film del 2008 diretto da Mike Sikowitz